Chabab Riadhi de Belouizdad (arabski: الشّباب الرّياضي لبلوزداد) (CR Belouizdad) – algierski klub piłkarski z siedzibą w Mohamed Belouizdad dzielnicy Algieru. Został założony w 1962 roku, swoje mecze rozgrywa na stadionie Stade 20 Août 1955.

CR Belouizdad to jeden ze znaczących i utytułowanych klubów w Algierii. Ma na swoim koncie 7 tytułów mistrza kraju oraz 8 razy zwyciężył w krajowym pucharze. Wygrał również nieistniejący Puchar Mistrzów Maghrebu 3 razy.

Sukcesy 
 Championnat d'Algérie: 9
 1965, 1966, 1969, 1970, 2000, 2001, 2020,2021, 2022
 Puchar Algierii: 8
 1966, 1969, 1970, 1978, 1995, 2009, 2017, 2019
 Puchar Ligi Algierskiej: 1
 2000
 Superpuchar Algierii: 2
 1995, 2019
 Puchar Mistrzów Maghrebu: 3
 1970, 1971, 1972

Przypisy 

Algierskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1962
Sport w Algierze